Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2006 — 15-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 2 травня 2006 року у Києві на «Олімпійському» стадіоні між київським «Динамо» та запорізьким «Металургом» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Посилання 
 Кубок України 2006 — Офіційний сайт ФФУ

Примітки 

2006 у футболі
2006
Футбольні змагання у Києві
Події 2 травня
Травень 2006
2006 в українському спорті